Белкастел може да се односи на:

 Белкастел (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Белкастел (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Белкастел ет Бик, насељено место у Француској, у департману Од